Дми́трий Андре́евич Ше́пелев:

 Шепелев, Дмитрий Андреевич (1681—1759) — генерал-аншеф и обер-гофмаршал.
 Шепелев, Дмитрий Андреевич (род. 1983) — российский и украинский теле- и радиоведущий, актёр, продюсер, диджей.